Podczas XXI Zimowych Igrzysk Olimpijskich rozegrano dwa turnieje w curlingu: męski i żeński. Były to piąte igrzyska olimpijskie, gdzie curling był dyscypliną medalową. Curlerzy rywalizowali między 16 a 27 lutego 2010 w Vancouver Olympic Centre, w Vancouver.

Ostatnie mecze turnieju kobiet rozegrano 26 lutego. W małym finale zmierzyły się Szwajcarki (Mirjam Ott, która mogła wywalczyć trzeci medal olimpijski) i Chinki (Wang Bingyu). Mecz zakończył się wysoką wygraną (12:6) Azjatek, zdobyły one pierwszy w historii medal olimpijski w curlingu dla państwa ze strefy Pacyfiku. W wielkim finale uczestniczyły gospodynie (Cheryl Bernard) oraz Szwedki (Anette Norberg), Europejki doprowadziły do dogrywki i przejęły ją jednym punktem. Pojedynek zakończył się wynikiem 7:6.

Dzień później w decydujących spotkaniach rywalizowali panowie. Brązowe medale wywalczyli Szwajcarzy (Markus Eggler) pokonując w małym finale Szwedów (Niklas Edin) 5:4. Skip drużyny szwajcarskiej został pierwszym mężczyzną z dwoma medalami olimpijskimi w curlingu. Do grona męskich multimedalistów tego samego dnia dołączył jako drugi Kevin Martin i trzeci Torger Nergård. W meczu o złoto 6:3 wygrali gospodarze (Kevin Martin), którzy pokonali Norwegów (Thomas Ulsrud).

Na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich po raz pierwszy obroniono tytuły mistrzowskie z poprzedniego turnieju, udało się to zarówno Szwedkom jak i Kanadyjczykom, przy czym kobieca reprezentacja Szwecji występowała w tym samym składzie (prócz rezerwowej).

Po zawodach w Vancouver liczba multimedalistów zwiększyła się z jednej osoby do ośmiu. Są to: Mirjam Ott, Anette Norberg, Eva Lund, Cathrine Lindahl, Anna Le Moine, Kevin Martin, Torger Nergård i Markus Eggler. Wszyscy mężczyźni zdobyli swoje pierwsze medale przed ośmioma laty.

Na trybunach zasiedli m.in. Harald V, Karol XVI Gustaw, Sylwia Sommerlath i Gordon Campbell. Podczas turnieju kanadyjscy kibice dwukrotnie odśpiewali hymn Kanady, po raz pierwszy w meczu Kanada-Wielka Brytania, który był rewanżem za finał MŚ 2009. Drugi raz O Canada zabrzmiała w 10. endzie finału, kiedy Norwegowie mieli minimalne szanse na odrobienie strat.



Kwalifikacje 
Kwalifikacjami do ZIO 2010 były mistrzostwa świata w latach 2007, 2008 i 2009. Za zajęte miejsce każde z państw otrzymało odpowiednią liczbę punktów, po trzech zawodach punkty zostały zsumowane i wyłoniono 9 krajów z najwyższymi wynikami. Kanada jako gospodarz automatycznie bierze udział w turnieju, jednak również bez tego przywileju kraj by się zakwalifikował.

Podczas MŚ 2007 w punktacji brano pod uwagę bilans wygranych i przegranych, w przypadku gdy więcej państw miało taki sam wynik punkty z ich miejsc zsumowano i wyciągnięto średnią arytmetyczną – dlatego aż 4 kraje w mistrzostwach mężczyzn dostały 3,5 pkt. W kolejnych latach odstąpiono od tego sposobu.

Terminarz

Kobiety

Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa 

 Z – zagrania

Play off

Finał 
26 lutego 2010, 15:00

Mały finał 
26 lutego 2010, 9:00

Półfinały 
25 lutego 2010, 9 :00

Round Robin

Sesja 1. 
16 lutego 2010, 14:00

Sesja 2. 
17 lutego 2010, 9:00

Sesja 3. 
17 lutego 2010, 19:00

Sesja 4. 
18 lutego 2010, 14:00

Sesja 5. 
19 lutego 2010, 9:00

Sesja 6. 
19 lutego 2010, 19:00

Sesja 7. 

20 lutego 2010, 14:00

Sesja 8. 

21 lutego 2010, 9:00

Sesja 9. 
21 lutego 2010, 19:00

Sesja 10. 
22 lutego 2010, 14:00

Sesja 11. 
23 lutego 2010, 9:00

Sesja 12. 
23 lutego 2010, 19:00

Mężczyźni

Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa 

 Z – zagrania

Play off

Finał 

27 lutego 2010, 15:00

Mały finał 
27 lutego 2010, 9:00

Półfinały 
25 lutego 2010, 14:00

Tie-breaker

Round Robin

Sesja 1. 
16 lutego 2010, 9:00

Sesja 2. 
16 lutego 2010, 19:00

Sesja 3. 
17 lutego 2010, 14:00

Sesja 4. 
18 lutego 2010, 9:00

Sesja 5. 
18 lutego 2010, 19:00

Sesja 6. 
19 lutego 2010, 14:00

Sesja 7. 
20 lutego 2010, 9:00

Sesja 8. 
20 lutego 2010, 19:00

Sesja 9. 
21 lutego 2010, 14:00

Sesja 10. 
22 lutego 2010, 9:00

Sesja 11. 
22 lutego 2010, 19:00

Sesja 12. 
23 lutego 2010, 14:00

Statystyki

Zobacz też 
 Canadian Olympic Curling Trials 2009, turniej wyłaniający reprezentacje Kanady
 United States Olympic Curling Team Trials 2010, turniej wyłaniający reprezentacje Stanów Zjednoczonych
 Sezon 2009/2010 w curlingu
 Curling na wózkach na Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich 2010

Przypisy

Bibliografia 
 
 Turniej na stronach Światowej Federacji Curlingu • kobiety • mężczyźni
 
 System kwalifikacji na XXI ZIO

!